Le terme Route 137 peut désigner plusieurs routes :

 Route 137 en Ontario, Canada
 Route 137 au Québec, Canada
 Route nationale 137 en France